A Academia Teológica da Graça de Deus (AGRADE), fundada em 1998 por R.R. Soares, é um instituto de formação superior de teologia vinculado à Igreja Internacional da Graça de Deus. É principalmente destinada a formação do corpo de pastores da denominação. O atual reitor é o Pr. José Roberto Larocca. Sua sede se encontra em São Paulo, com mais de 450 filiais em todo o Brasil.

Cursos 
 Curso Bíblico  
 Línguas (Espanhol, Inglês e Libras)
 Oratória 
 Análise Bíblica (Antigo e Novo Testamento)
 Pedagogia cristã

Graduação 
 Teologia

Pós-graduação 
 História do cristianismo 
 Aconselhamento cristão e capelania 
 Missões 

Igreja Internacional da Graça de Deus